Bircza (plaats), plaats in Polen
 Bircza (gemeente), gemeente in Polen